Mužská čtyřhra ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do deblové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na  nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Jérémy Chardy s Henrim Kontinenem.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále za 1.34 hodiny zdolal finsko-německou dvojici Henri Kontinen a Jan-Lennard Struff. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali  šestnástou společnou trofej ve dvacátém druhém finále. Na Rotterdam Open navázali na triumf z roku 2018. Mahut navíc nizozemský turnaj ovládl v letech 2014 s Llodrou a 2016 s Pospisilem. Herbert vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mahuta to bylo dvacáté deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2020
ATP Tour 2020